

Sigle 
 Sdružení Nezávislých Kandidátů – Unione dei Candidati Indipendenti, antico politico ceco ora confluito in SNK Democratici Europei (SNK – Evropští Demokraté)

Codici 
 SNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Snyder, Texas (Stati Uniti d'America)
 SNK – codice vettore ICAO di Southeast Airlines
 snk – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua soninke

Altro 
 SNK Corporation – azienda di videogiochi